Hans Eklund ist der Name folgender Personen:

* Hans Eklund (Musiker) (1927–1999), schwedischer Musiker, Komponist und Pädagoge
 Hans Eklund (Fußballspieler) (* 1969), schwedischer Fußballspieler